Наджафкулубейли — топоним.

Азербайджан 
 Наджафкулубейли (Агджабединский район) — село  Агджабединского района.
 Наджафкулубейли (Бардинский район) — село  Бардинского района.